Zsuzsanna Nagy puede referirse a las siguientes personas:

 Zsuzsanna Nagy (gimnasta), gimnasta húngara; o
 Zsuzsanna Nagy (yudoca), yudoca húngara.